Živá voda může znamenat:

 živá voda – pohádková substance s oživující mocí
 Živá voda (bratři Grimmové) – německá pohádka sebraná bratry Grimmovými, německy Das Wasser des Lebens
  Živá voda – katalánská pohádka sebraná Franciscem Masponsem y Labrósem
 Živá voda (román) – český název románu Marcela Pagnola L'eau des Collines „Voda kopců“ z roku 1963
 Živá voda (film) – československé filmové drama z roku 1980
 Živá voda (album, Hana Zagorová) – album české popové zpěvačky z roku 1988
 Živá voda (album, Dagmar Andrtová-Voňková) – album české folkové hudebnice z roku 1989
 Živá voda (pramen) – studánka s pramenitou vodou v lázeňských lesích v Karlových Varech

Blízký termín voda života může označovat

 Voda života – biblický termín ze Zjevení Janova a Evangelia podle Jana
 Voda života – nezávislá křesťanská církev, která vznikla na konci 80. let 20. století v Praze 
 Voda života – fiktivní toxická a psychoaktivní látka ze světa Duny Franka Herberta

Viz též aqua vitae – latinsky „voda života“.

Wikipedie:Rozcestníky